Eigenmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carl H. Eigenmann
 Rosa Smith Eigenmann